Мсида — портовый город на Мальте, расположенный на западе от столицы страны Валлетты

История 
Название города предположительно происходит от арабского слова, означающего «жилище рыбака». Также есть версия, что название происходит от «Омм Сидна», что означает «Матерь Господа нашего», так как в городе находилась часовня Пресвятой Девы Марии.
Мсида была основана как рыбацкий поселок. Несмотря на то, что в наше время поселок в основном урбанизирован, часть населения до сих пор является рыбаками.
В 1867 году Мсида стала приходом. Город являлся важным поселением, так как находился на пересечении дорог. Но такое положение длилось недолго: уже в 1881 году из под управления прихода был выделен новый приход Хамрун. Позже территория уменьшилась еще, после выделения приходов Санта Венера в 1918, Пьета в 1968 и Та Ксбьекс в 1969. Сегодня лишь нижняя часть улицы Вилламброза остается напоминанием былого могущества Мсиды.
Сегодня Мсида — это оживленный университетский город. Развитие сосредоточено вокруг увеличения количества учащихся в университете, а также появления новых отраслей сферы услуг.

География 
Город граничит с городами Биркиркара, Гзира, Сан Джуанн, Санта-Венера, Хамрун, Та-Шбиш и Пиета.
Город расположен в зоне средиземноморского климата с жарким сухим летом и короткой прохладной зимой.
Так как город окружен холмами, во время дождей потоки воды зачастую вызывают наводнения.

Муниципальное деление 
Мсида разделена на районы
 Мизра иль-Барриери
 Мсида Яхт Марина
 Сватар
 Таль-Крок
 Иль-Вьед
 Та' Мьекси
 Та' Сисла
 Та' Зиза
 Тас-Салиб
 Тат-Тиган

Население 
Население Мсиды ранее насчитывало до 11,5 тысяч человек, но после сократилось до 6 тысяч. На данный момент население города составляет чуть более 7600 человек.

Образование 

В Мсиде, в районе Таль-Крок, расположен Университет Мальты. В 1968 году университет был перемещен сюда из Валлетты, а также был открыт новый медицинский факультет на базе госпиталя Св. Луки в соседней деревушке Гуардаманья (на данный момент перенесен в новый госпиталь Матер Дей).
Так же в Мсиде расположены колледж Джованни Франческо Абела, Колледж Св. Мартина и государственный Медицинский колледж.

Медицина 
В пригороде Мсиды расположен главный госпиталь страны Матер Дей. Он был официально открыт в июне 2007 года премьер министром Мальты Лоренсом Гонзи. Госпиталь занимает территорию в 232000м² и имеет около 8000 помещений. В госпитале расположен медицинский факультет Мальтийского университета.

Культура 
Покровителем Мсиды является св. Иосиф. В честь него ежегодно в первое воскресенье после 16 июля устраивается полутора недельный фестиваль. Во время фестиваля проводится традиционная игра «Иль-Гостра».

Достопримечательности 
Приходская церковь Султана таль-Пачи в честь св. Иосифа и св. Дун Радза.

Средства массовой информации 
В городе выпускаются две газеты. Лейен иль-Мисидьяни, освещающая городские события, и Ид Фьид, выпускаемая приходской церковью, освещающая религиозные события и праздники.

Спорт 
В национальном футбольном чемпионате город представляет клуб Сэнт-Джосеф, играющий на данный момент во втором дивизионе.

Города Мальты